Municipio de Brewer puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Brewer (condado de Arkansas, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Arkansas.
 Municipio de Brewer (condado de Howard, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Howard.
 Municipio de Brewer (condado de Pike, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Pike.